Optimera kan syfta på:

 Optimera – att finna den bästa, "optimala", lösningen på ett problem, se optimering
 Optimera Svenska AB –  ett bygghandelsföretag